Гексабромоплатинат(IV) бария — неорганическое соединение, 
комплексный бромид бария и платины
с формулой Ba[PtBr],
кристаллы,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Гексабромоплатинат(IV) бария образует кристаллы.

Образует кристаллогидрат состава Ba[PtBr]•10HO.

Хорошо растворяется в воде
.

Примечания

Литература 
 

Комплексные бромиды
Платинаты
Соединения бария по алфавиту
Соли бария